Thwala ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Thwala (* 1981), südafrikanischer Fußballspieler
 Sipho Thwala (* 1968), südafrikanischer Serienmörder